Tenisový turnaj WTA Barcelona Ladies Open 2012 se konal ve dnech 9. až 15. dubna ve španělské Barceloně. Hrál se na otevřených antukových dvorcích v areálu Centre Municipal Tennis Vall d'Hebron. Turnaj patřil do kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Turnajový double získala Italka Sara Erraniová, která vyhrála soutěž dvouhry a spolu s krajankou Vinciovou i čtyřhru.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Francesca Schiavoneová (1. kolo)
  Julia Görgesová (čtvrtfinále)
  Dominika Cibulková (finále)
  Roberta Vinciová (2. kolo)
  Flavia Pennettaová (2. kolo)
  Petra Cetkovská (2. kolo)
  Sara Erraniová (vítězka)
  Polona Hercogová (1. kolo, skreč)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky obdržely do hlavní soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Garbiñe Muguruzaová Blancová
  Arantxa Parraová Santonjaová
  Flavia Pennettaová
  Francesca Schiavoneová

Následující hráčky se probojovaly do soutěže z kvalifikace:
  Julia Bejgelzimerová
  Annalisa Bonaová
  Aravane Rezaïová
  Laura Thorpeová
  Estrella Cabezaová Candelaová – jako šťastná poražená

 Odhlášení 
  Elena Baltachová (zranění pravé nohy)
  María José Martínezová Sánchezová (zranění pravého stehna)

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Sorana Cîrsteaová
| RD1-score1-1=1
| RD1-score1-2=1
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=3
| RD1-team2= Dominika Cibulková
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3=
| RD1-score3-1=1
| RD1-score3-2=2
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=7
| RD1-team4= Sara Erraniová
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=3
| RD2-team1= Dominika Cibulková
| RD2-score1-1=2
| RD2-score1-2=2
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=7
| RD2-team2= Sara Erraniová
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3= 
}}

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (vítězky)'''
  Nuria Llagosteraová Vivesová /  Arantxa Parraová Santonjaová (1. kolo)
  Olga Govorcovová /  Vladimíra Uhlířová (1. kolo)
  Nina Bratčikovová /  Darija Juraková (1. kolo)

 Pavouk 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= S Errani  R Vinci
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= D Kustova  O Savčuk
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03=   S Stephens
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=[3]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= S Halep  J Husárová
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=[10]

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= N Bratčikova  D Jurak
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
Barcelona Ladies Open